De Cypriotische voetbalclub APOEL Nicosia speelt sinds 1963 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een (incompleet) overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt APOEL Nicosia

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 165.5'''

 * 1986/87: APOEL trok zich terug vanwege politieke redenen (inzake de Turkse bezetting van Noord-Cyprus).
 * 2013/14: Ondanks de uitschakeling door Zulte Waregem (2-3), bereikte APOEL toch de groepsfase na loting tussen de verliezers in de play-offronde om de vrijgekomen plaats van Fenerbahçe SK na diens uitsluiting van Europees voetbal.

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Cyprus
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

APOEL Nicosia
APOEL Nicosia